Тысагаччы () — село в Горном улусе Якутии России. Входит в состав Малтанинского наслега.
Население —  чел. () .

География 
Село расположено в центральной части Якутии, у озера Тегиччи, в 110 км к запад-северо-западу от улусного центра — села Бердигестях (178 км по автодорогам) и в 10 км от центра наслега — села Кептин.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Малтанинский наслег.

Население

Транспорт 
Проходит дорога местного значения Орто-Сурт — Кептин.

Примечания

Ссылки 	
 

Населённые пункты Горного улуса